Muel – comune francese della Bretagna 
 Muel – comune spagnolo dell'Aragona